Erlmühle ist der Ortsname von

 Erlmühle (Burgbernheim), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Erlmühle (Dentlein am Forst), Ortsteil des Marktes Dentlein am Forst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Erlmühle (Neumark), Ortsteil der Gemeinde Neumark, Vogtlandkreis, Sachsen
 Erlmühle (Pliening), Ortsteil der Gemeinde Pliening, Landkreis Ebersberg, Bayern
Siehe auch:
Erlenmühle